Brennert lautet der Familienname folgender Personen:

 Alan Brennert (* 1954), US-amerikanischer Schriftsteller und Drehbuchautor 
 Hans Brennert (1870–1942), deutscher Schriftsteller, Bühnen- und Drehbuchautor